Шурко Володимир Михайлович (1926-1995) — голова виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, депутат Верховної Ради УРСР 9-го скликання.
 Шурко Ізидор Степанович — депутат Народних Зборів Західної України.
 Шурко Леонід Терентійович — український фольклорист, педагог.